Лобани — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лобани — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Лобани — деревня в Усвятском районе Псковской области.